Cini Boeri (1924-2020), architecte italienne ;
 Daniel Boeri (né en 1944), homme politique monégasque ;
 Étienne Boéri (1900-1998), dirigeant sportif monégasque, président de l'AS Monaco FC en 1934 et de 1948 à 1951 ;
 Michel Boeri (né en 1939), avocat, homme politique et dirigeant sportif monégasque ;
 Stefano Boeri (né en 1956), architecte et éditeur italien ;
 Tito Boeri (né en 1958), économiste italien.

 David Boéri (né en 1971), journaliste français ;
 Isabelle Boéri (née en 1960), escrimeuse française.